Guido Vidal França Schäffer (Volta Redonda, 22 de maio de 1974 -  Rio de Janeiro, 1º de maio de 2009) foi um médico e seminarista brasileiro. Conhecido popularmente como o Surfista Santo, é, atualmente, um Servo de Deus e postulante à beatificação.

Em vida, foi seminarista, médico e praticante de Surf; e foi neste esporte que morreu. 

Segundo descreve seu amigo, Eduardo Martins, os dois surfavam naquele local na “despedida de solteiro”, isto é, na véspera do casamento de Eduardo. Este presenciou que uma manobra malsucedida ocasionou o afogamento do amigo, em 1° de maio de 2009, poucos meses antes de ser ordenado Sacerdote.  

Atendia na Santa Casa de Misericórdia os moradores de rua gratuitamente, como médico voluntário. 

Com o seu falecimento, seu túmulo tornou-se lugar de devoção, principalmente na data do seu aniversário. Em face a crença no "Surfista Santo", a Arquidiocese do Rio de Janeiro transferiu seus restos mortais do Cemitério São João Batista para a Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e abriu um processo de beatificação junto a Santa Sé em 2014. Nesta fase, Guido tornou-se um "Servo de Deus" e em 2015, o Vaticano já concedeu o nihil obstat (a abertura de um tribunal eclesiástico que investigue a santidade do Servo de Deus).

Nascidos em 1974
Mortos em 2009
Naturais de Volta Redonda
Católicos do Brasil
Servos de Deus
Médicos do Brasil